O Arada Atlético Clube (também conhecido por Arada AC, Arada e pelo acrónimo: AAC) é um clube desportivo português, da freguesia de Arada (Ovar), Portugal, que foi fundado em 1984. É um clube filiado na Associação de Futebol de Aveiro.
Actualmente contém 4 (quatro) equipas, de futebol juvenil, activas e a competir nos campeonatos distritais dos respectivos escalões, nomeadamente, nos escalões de Iniciados (Juniores C S15), Infantis A (Juniores D S13), Benjamins B (Juniores E S10) e Traquinas A (Juniores F S9).

Modalidades 
Atletismo
Futebol
Futsal
BTT

Estádio/Campo de jogos 
O clube efectua os seus jogos de futebol em casa no Parque Desportivo de Arada.

Clubes de futebol de Ovar
Clubes de futebol fundados em 1984
Fundações em Portugal em 1984